Santuario della Santissima Annunziata può riferirsi a diversi santuari:
Il santuario dell'Annunziata (Bologna) di Bologna
Il santuario dell'Annunziata (Ficarra) di Ficarra
Il santuario della Santissima Annunziata di Firenze
Il santuario della Santissima Annunziata di Gaeta
Il santuario della Santissima Annunziata di Montecosaro
Il santuario della Santissima Annunziata di Vinci
La basilica santuario di Maria Santissima Annunziata di Trapani

Pagine correlate
Chiesa della Santissima Annunziata
Chiesa di Santa Maria Annunziata
Basilica della Santissima Annunziata (disambigua)
Cattedrale della Santissima Annunziata